Durbin (West Virginia), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Deanna Durbin (1921-2013), Canadees actrice
 Dick Durbin (1944), Amerikaans politicus
 James Durbin (1923-2012), Brits statisticus en econometrist